Ljubtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Panas Ljubtschenko (1897–1937), ukrainischer Revolutionär und sowjetischer Staatsmann
 Serhij Ljubtschenko (* 1984), ukrainischer Handballspieler